Асламбе́к Ахме́дович Аслаха́нов () — российский политик, советник президента России по проблемам Северо-Кавказского региона (2004—2008), генерал-майор милиции МВД СССР, доктор юридических наук, профессор. Член Совета Федерации — представитель от Правительства Омской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2008—2012), депутат Государственной Думы (2000—2003 гг), председатель Комитета Верховного Совета Российской Федерации по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью (1990—1993 гг). Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Заслуженный мастер спорта России по самбо.

Биография 
Асламбек Ахмедович Аслаханов родился 11 марта 1942 года в селе Новые Атаги (Шалинский район, Чечено-Ингушская АССР). Чеченец, учился в Киргизии, куда в 1944 году была депортирована его семья, но окончил школу уже в Грозном.

В 1967 году окончил юридический факультет Харьковского Государственного педагогического института. После окончания поступил на службу в органы МВД Украинской ССР.

В 1981 году окончил с красным дипломом учёбу в Академии МВД СССР, был назначен старшим инспектором по особым поручениям, заместителем начальника отдела, начальником отдела Главного управления по борьбе с хищениями социалистической собственности и главным инспектором Главной инспекции организационно-инспекторского управления МВД СССР. В центральном аппарате Аслаханов прошёл путь от подполковника до генерала.

По приказу МВД СССР собирал материалы на Гейдара Алиева с целью привлечения его к уголовной ответственности. В 1988 году в составе следственной группы прибыл в Баку для ареста Гейдара Алиева.

В 1989 году во время захвата террористами самолёта с заложниками в аэропорту Бина Азербайджанской ССР, Аслаханов вызвался вести переговоры. Он проник на борт самолёта и способствовал освобождению заложников. За эту операцию в том же году был награждён орденом Красной Звезды. Позднее был вынужден покинуть город в связи с опасной обстановкой в регионе и протестами Народного Фронта.

В начале 1990-х годов уволился из МВД.

В 1991 году поддержал Джохара Дудаева. 6 сентября гвардейцы Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН) ворвались в здание Верховного совета Чечено-Ингушетии и разогнали депутатов:

При штурме были избиты более 40 депутатов, а председатель горсовета Грозного Виталий Куценко погиб. Согласно версии сторонников ОКЧН, Куценко пытался выбраться из здания через окно, но упал и от полученных травм скончался. Согласно выводам комиссии Говорухина, Куценко был выброшен из окна, но установить виновного ей не удалось.

В 1992 году — глава временной администрации Ингушетии. В ходе чеченских войн резко критиковал силовые действия и предлагал себя в качестве посредника для переговоров.

С 1992 года по настоящее является президентом Общероссийской общественной организации «Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации».

С 2000 по 2003 год был депутатом от Чечни в Госдуме, вступил в думскую фракцию «Отечество — Вся Россия», с 2002 года — заместитель главы комитета Думы по госстроительству.

С августа 2003 года советник Президента Российской Федерации по вопросам Северо-Кавказского региона.

В августе 2003 года участвовал в неформальных переговорах с А. Закаевым в Лихтенштейне, результатом которых стал мирный план.

В 2004 году во время захвата заложников в Беслане получил от В. В. Путина полномочия на переговоры с террористами, однако прибыл в Северную Осетию уже после того, как начался штурм школы.

С июля 2008 года по май 2012 года представлял правительство Омской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

С 2011 года по настоящее время является президентом Международной Ассоциации «Антиконтрафакт».

Аслаханов Асламбек написал более ста научных и публицистических работ, доктор юридических наук, профессор Академии МВД России. Награждён более чем 100 государственными, ведомственными, региональными и международными наградами.

Имеет 6 детей.

Спортивные результаты 
Заслуженный мастер спорта России по самбо, мастер спорта СССР по вольной, классической борьбе и дзюдо. В Москве проводится международный турнир по самбо на призы А. Аслаханова. Турнир является этапом Кубка мира по самбо. Тренировался самостоятельно, поскольку был слишком независимым. Чемпион Краснодарского края по боксу. Служил в спортроте. Участвовал в соревнованиях до 1975 года.

В 1971 году был капитаном сборной Украины по самбо на Спартакиаде народов СССР. В первой же схватке порвал мышцу бедра и не смог хорошо выступить.

В 1978 году, три года спустя после ухода из большого спорта, по распоряжению начальства выступил за Амурскую область на чемпионате Сибири и Дальнего Востока по самбо. Для подготовки оставалось десять дней. В финале победил серебряного призёра чемпионата СССР и потерял сознание. Аслаханов был срочно доставлен в госпиталь. У него отказали почки и другие жизненно важные органы.

4-кратный чемпион мира среди ветеранов.

Награды 

 Орден Красной Звезды (15 июня 1989 года).
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (5 апреля 2003 года) «за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
 Орден Дружбы (11 марта 2007 года).
 Орден Почёта за активную законотворческую деятельность, заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную работу (30 сентября 2012 года).
 Орден Кадырова (30 апреля 2008 года).
 Орден «Национальное достояние» (21 июня 2018 года).
 Орденский знак «Во славу законности» (12 марта 2007 года).

Библиография 
 А. Аслаханов. «Квалификация взятничества», 1993.
 А. Аслаханов. «Демократия преступной не бывает», 1994.
 
 
 А. Аслаханов. «Преступность в сфере экономики», 1997.
 А. Аслаханов. «Я всегда защищаю народ», 2000.
 А. Аслаханов. «Эволюция мирового терроризма», 2003.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Биография на сайте АРПОиС
 

Члены Верховного совета России (1990—1993)
Политики Чечни
Почётные граждане Махачкалы
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Советники президента Российской Федерации
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Самбисты по алфавиту
Самбисты СССР
Дзюдоисты по алфавиту
Дзюдоисты СССР
Генерал-майоры милиции (СССР)
Специалисты по уголовному праву
Руководители ветеранских организаций России
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Боксёры СССР